Саракта́ш — посёлок городского типа, административный центр Саракташского района Оренбургской области. Образует Саракташский поссовет.

Этимология 
Название имеет несколько толкований: «овечий камень» (,  — овца), «жёлтый камень» (, , древнетюркское сарыг — жёлтый,  — камень), «валун» ( — «валун»).

География 
Расположен на левом берегу Сакмары в месте впадения в неё ручья Черкасский в 85 км к востоку от Оренбурга и в 75 км к северо-западу от Кувандыка.

На северо-западе к посёлку примыкают сёла Черкассы и Александровка.

В посёлке находится железнодорожная станция Саракташ на линии Оренбург — Орск. Через посёлок проходит автодорога Оренбург — Кувандык (на Беляевку, Орск), на север отходит автодорога к селу Исянгулово (на Мелеуз, Сибай).

История 
Основан как ж.-д. станция у станицы Воздвиженской в ходе начавшегося в 1913 году строительства железной дороги. Входил в состав Оренбургского уезда. Поскольку у казаков станиц Черкасской и Воздвиженской под строительство железной дороги изымали паевые земли, то для освящения станции железнодорожному руководству пришлось приглашать муллу из деревни Татарский Саракташ.

В мае 1918 года в ходе Гражданской Войны станица Воздвиженская вместе с посёлками, включая Саракташ, была полностью сожжена подразделениями красной гвардии.

С 4 января 1931 — административный центр района.

Население

Экономика 
Завод «Коммунар» (выпускает гидроагрегаты, насосы, клапанную аппаратуру), консервный, хлебокомбинат, завод ЖБИ

Достопримечательности 
 Свято-Троицкая обитель милосердия
 Мечеть
 Туристический комплекс «Красная Гора»
 Юрта, где родился А. Г. Васильев

Известные уроженцы 
 Середавин Владимир Диамидович (1936—2003) — врач, хирург, общественный деятель. Почётный гражданин Самары.
 Виктор Степанович Черномырдин (1938—2010) — советский и российский государственный деятель, председатель Совета министров Российской Федерации, председатель Правительства Российской Федерации, исполняющий обязанности президента Российской Федерации, посол России на Украине.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 п. Саракташ на сайте Оренбургской области
 Благословлённый городок Саракташ
 Банчужная, Е. Не найти чудеснее края...: с празднования 90-летия Саракташа // Пульс дня (Саракташ). – 2003. – 19 июня ; 
 Начало истории // Пульс дня (Саракташ). – 2013. – 5 марта. – С. 2.

Населённые пункты Саракташского района
Районные центры Оренбургской области